Саргис Закарян (), также известен как Саргис Мхаргрдзели () — грузинский генерал армянского происхождения, один из генералов царицы Тамары, основатель династии Закарянов

Биография 
При царе Георгие III Багратиони Иванэ Орбели был назначен губернатором Ани в 1161 году, в то время как Саргис Закарян был его помощником. В 1165 году город захватили Шаддадины, но в 1174 году Георгий освободил город на короткое время. В 1175 году южные провинции Грузии вновь захватили мусульмане. Летописи не дают точной информации, но из них можно понять, что город переходил из рук в руки. В 1177 году Саркис воспользовался шансом и встав на сторону царя выступил против восстания князя Демна (Деметре) и семьи Орбели, в чём не прогадал. Когда восстание было подавлено, Георгий III добил своих противников и дал семье Закарянов много привилегий. Саркису было дано Лори и дан чин амирспасалара, а также имения князей Самцхе. Он также дал должности своим сыновьям, Иванэ и Закарию, назначив их членами дарбази (государственного совета).

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Политики Грузии
Закаряны